Ved folketingsvalget den 15. november 1960 blev følgende folketingsmedlemmer valgt til folketinget fra partierne:

De valgte medlemmer

Parti- og personskift i perioden 1960-64

Personskift

Kilder 
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20211&sid=valg1960 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20210&sid=valg1964 

medlemmer
1960